Водяное () — село на Украине, находится в Ясиноватском районе Донецкой области.

23 октября 2022 начались бои за село водяное. 8 февраля 2023 село было окупировано ВС РФ. Защищали его: 109-я отдельная бригада территориальной обороны (Украина) и ПКШР-"Харьков".

Код КОАТУУ — 1425585602. Население по переписи 2001 года составляет 319 человек. Почтовый индекс — 86053. Телефонный код — 6236.

Адрес местного совета 
86053, Донецкая область, Ясиноватский р-н, п. Пески, ул.Ленина, 2

Ссылки 
 Водяное на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Ясиноватского района